А́рдов — еврейская фамилия. Известные носители:

 Ардов, Борис Романович (1895—1929) — революционный деятель начала XX века, начальник Даготдела ОГПУ по Махачкалинскому району ДАССР.
 Ардов-Ходоровский, Арнольд Семёнович (псевдоним Александр Ардов, настоящая фамилия Ходоровский; 1895—?) — журналист, публицист, литератор.

Артистическая династия 
 Ардов, Виктор (Виктор Ефимович Зигберман; 1900—1976) + Нина Антоновна Ольшевская
 (Баталов, Алексей Владимирович), пасынок
 Ардов, Михаил Викторович (род. 1937) — клирик РПАЦ, литератор-мемуарист.
  Ардов, Борис Викторович (1940—2004) — режиссёр + Ардова, Мира Валерьяновна (ур. Киселёва; род. 1940) — актриса.
 Ардова, Нина Борисовна (род. 1962) — выпускница МВТУ им. Баумана, ныне дизайнер, театральный художник.
  Ардова, Анна Борисовна (род. 1969) — актриса.
  Ардова, Софья Сергеевна (род. 1993) — дочь Анны Ардовой, актриса.

Прочие 
 Е. Ардов — псевдоним писательницы Елены Ивановны Апрелевой (урождённой Бларамберг, 1846—1923).

